Dawydowa oder Davydova ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Semjonowna Dawydowa (* 1983), russische Synchronschwimmerin
 Darja Grigorjewna Dawydowa (* 1991), russische Judoka
 Irina Andrejewna Dawydowa (* 1988), russische Leichtathletin
 Jelena Wiktorowna Dawydowa (* 1961), russische Turnerin
 Marina Davydova (* 1966), Theaterwissenschaftlerin, Theaterkritikerin und Kulturmanagerin
 Natalija Dawydowa (* 1985), ukrainische Gewichtheberin
 Olga Eduarowna Dawydowa (* 1967), Ethnologin und Hochschullehrerin aus Finnland, siehe Olga Davydova-Minguet
 Swetlana Wladimirowna Dawydowa (* 1968), russische Biathletin, siehe Swetlana Wladimirowna Petschorskaja

Siehe auch:
 Dawydow